Radegast kan syfta på:

Geografi

Tjeckien 

 Radegast (berg), Zlín,

Tyskland 

 Radegast (Stepenitz) – vattendrag, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Radegast, Südliches Anhalt – ort, Südliches Anhalt, Sachsen-Anhalt, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar